Rieder Bach ist der Name folgender Flüsse:

 Rieder Bach (Antiesen), linker Zufluss der Antiesen bei Danner, Markt Aurolzmünster, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich
 Rieder Bach (Gusen), linker Zufluss der Gusen bei Wienergraben, Ortschaft Langenstein, Gemeinde Langenstein, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Rieder Bach (Mindel), rechter Zufluss der Mindel in Jettingen, Markt Jettingen-Scheppach, Landkreis Günzburg, Bayern
 Rieder Bach (Rinchnach), im Oberlauf Riedersteinbach, linker Zufluss der Rinchnach (zur Rinchnacher Ohe) bei Rinchnach, Landkreis Regen, Bayern
 Rieder Bach (Weißenbach), rechter Zufluss des Weißenbachs bei Feistritz an der Drau zur Drau bei Scharnitzerm, Gemeinde Stockenboi, Bezirk Villach-Land, Kärnten

Siehe auch:

 Riederbach
 Riedenbach